Hupfeld est un patronyme porté par plusieurs personnes :

 Herman Hupfeld (1894-1951), chansonnier américain
 Hermann Hupfeld (1796-1866), bibliste allemand

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme anglais